Osoby o tym nazwisku:
 Józef Wybicki − pisarz i polityk, autor słów Mazurka Dąbrowskiego 
 Józef Wybicki − lekarz, polityk, minister IIRP